Американський штат Пенсільванія поділяється на 67 округів.

Пенсільванія